John Barnett (1802–1890) – brytyjski kompozytor
 John Barnett (1880–1918) – australijski rugbysta
 John Manley Barnett (1917–2013) – amerykański dyrygent